Luigi Grassi (1891-1970), personnalité politique italienne
   (1904-1975), personnalité politique italienne
  (1983-), footballeur italien